Meesterkok - kok die meesterproef heeft gedaan, de hoogste rang binnen het beroep
 Meester Kok (Ratum) - monument in de gemeente Winterswijk